Летняя Универсиада 2011 года — XXVI Всемирная летняя Универсиада прошла в городе Шэньчжэнь (Китай) с 12 по 23 августа.

Подготовка 

В рамках подготовки к Универсиаде из города было выселено более 80 тыс. жителей, которые были сочтены «неблагоприятными». Число станций метрополитена увеличилось с 18 до 118.

В день открытия Универсиады были запрещены полёты самолётов (отложено или отменено 290 рейсов). Жителям домов, чьи окна выходят на стадионы, приказано было покинуть дома на время церемонии открытия, оставив свет включённым. Церемония открытия прошла в закрытом режиме, билеты на неё не продавались.

По заявлению руководителя Шэньчжэньского отделения Коммунистической партии Китая Ван Жуна, такие меры необходимы были для того, чтобы Китай не опозорился перед всем миром, так как во время проведения Игр в стране присутствовало  множество людей из других стран.

Из других провинций на время Универсиады было привлечено около 15 тыс. сотрудников военизированной полиции.

В рамках подготовки к Универсиаде было освоено 12 млрд юаней на обновление фасадов 15 тыс. зданий, благоустройство улиц, ремонт 25 основных улиц и 11 шоссе. 4,1 млрд юаней было израсходовано на строительство стадиона на 60 тыс. зрителей, ещё 75 млрд юаней было потрачено на строительство метро.

По заявлению профессора Гуандунской академии социальных наук Чэн Цзяньсаня, после проведения игр Шэньчжэнь может оказаться в гигантских долгах, так как выручка от проведения Игр будет незначительной. В частности, приводится пример соседнего города Гуанчжоу, долги которого в связи с проведением Азиатских игр 2010 составили 210 млрд юаней.

Талисман Универсиады 
UU, талисман для летней Универсиады Шэньчжэнь, является детищем дизайна команды во главе с Ван Юэфэем, известным местным дизайнером. Остальные четыре члена молодой команды — это графические дизайнеры Го Дунсинь и Ишунь, дизайнер анимации Ван Гуаньцюнь и дизайнер трёхмерной анимации Ли Синьи. Эмблема в форме U, начальной буквы в слове «Универсиада» представляет собой большой отход от традиции важных спортивных встреч, которые, как правило, используют человеческие фигуры, животных или растения в качестве талисмана.

Программа Универсиады 
В программу Игр вошли следующие виды спорта:

  Бадминтон (6)
  Баскетбол (2)
  Велоспорт (16)
 Водные виды спорта:
  Водное поло (2)
  Плавание (42)
  Прыжки в воду (12)
  Волейбол (2)

 Гимнастика:
  Аэробика (6)
  Спортивная гимнастика (14)
  Художественная гимнастика (8)
  Гольф (4)
  Дзюдо (18)
  Лёгкая атлетика (50)
  Настольный теннис (7)
  Парусный спорт (9)

  Пляжный волейбол (2)
  Стрельба (36)
  Стрельба из лука (10)
  Теннис (7)
  Тхэквондо (21)
  Тяжёлая атлетика (15)
  Фехтование (12)
  Футбол (2)
  Шахматы (3)

Итоговый медальный зачёт Универсиады

Календарь

Страны-участницы 

  Австралия (156)
  Австрия
  Азербайджан
  Албания
  Алжир
  Американские Виргинские острова
  Ангилья
  Ангола
  Андорра
  Нидерландские Антильские острова
  Аргентина
  Армения
  Аруба
  Афганистан (1)
  Бангладеш
  Барбадос
  Белоруссия (172)
  Бельгия
  Бенин
  Болгария
  Боливия
  Босния и Герцеговина
  Ботсвана
  Бразилия
  Буркина-Фасо
  Бурунди
  Великобритания
  Венесуэла
  Венгрия (103)
  Вьетнам
  Габон
  Гаити
  Гайана
  Гана

  Гватемала
  Гвинея
  Германия
  Гондурас
  Гонконг
  Греция
  Грузия (20)
  Дания
  Демократическая Республика Конго
  Доминиканская Республика
  Египет
  Замбия
  Зимбабве
  Израиль (64)
  Индия
  Индонезия (54)
  Иордания
  Иран
  Ирак
  Ирландия
  Италия
  Казахстан
  Камбоджа
  Камерун
  Канада (246)
  Кения
  Кипр
  Китай (505) (Страна-хозяйка)
  Китайский Тайбэй
  КНДР

  Колумбия
  Коморские острова
  Республика Конго
  Коста-Рика
  Кот-д’Ивуар
  Куба
  Кыргызстан
  Кувейт
  Острова Кука
  Латвия
  Ливан
  Лесото
  Литва (90)
  Лихтенштейн
  Люксембург
  Мадагаскар
  Макао
  Македония
  Малави
  Малайзия
  Мали
  Мексика
  Мозамбик
  Молдавия
  Монголия
  Намибия
  Непал
  Нигер
  Нигерия
  Нидерланды
  Никарагуа
  Новая Зеландия

  Норвегия
  ОАЭ
  Оман
  Пакистан
  Палестина
  Панама
  Парагвай
  Перу
  Польша (150)
  Португалия (32)
  Пуэрто-Рико
  Россия (443)
  Румыния (64)
  Сальвадор
  Самоа (1)
  Свазиленд (3)
  Северные Марианские острова
  Сенегал
  Сербия (31)
  Сингапур
  Сирия
  Словакия
  Словения (34)
  Суринам
  США
  Таджикистан
  Таиланд
  Танзания

  Того
  Турция (81)
  Уганда
  Узбекистан
  Украина (293)
  Уругвай (21)
  Федеративные Штаты Микронезии
  Фиджи
  Филиппины (58)
  Финляндия
  Франция (200)
  Хорватия
  Чад
  Черногория
  Чили
  Чехия (227)
  Швейцария (90)
  Швеция (70)
  Шри-Ланка (55)
  Эквадор
  Эстония (79)
  Эфиопия
  ЮАР
  Южная Корея
  Ямайка
  Япония

Интересные факты 

 Борьбу вели 8078  спортсменов из 152 стран. 
 Для проведения Универсиады было задействовано 66 спортивных сооружений.
  В ходе соревнований были разыграны 304 из 306 комплектов наград по 22 олимпийским и двум неолимпийским видам спорта (аэробика и шахматы). 
 Соревнования проводились в 10-миллионном мегаполисе Шэньчжэнь.
 Самые многочисленные команды на Всемирные игры-2011 представили Россия (476 спортсмен) и Китай (494). 
 Девять стран (Афганистан, Иордания, Барбадос, и другие) откомандировали лишь по одному представителю.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Программа соревнований на Универсиаде 2011